Jakowlewo () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

 Jakowlewo (Belgorod), Siedlung in der Oblast Belgorod
 Jakowlewo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Jakobsdorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Jakowlewo (Konyschowka), Dorf im Rajon Konyschowka, Oblast Kursk
 Jakowlewo (Solnzewo), Dorf im Rajon Solnzewo, Oblast Kursk
 Jakowlewo (Leningrad, Boksitogorsk), Dorf im Rajon Boksitogorsk, Oblast Leningrad
 Jakowlewo (Leningrad, Wyborg), Siedlung im Rajon Wyborg, Oblast Leningrad
 Jakowlewo (Kalmückien)